Il mistero della camera gialla – romanzo poliziesco di Gaston Leroux del 1907
 Il mistero della camera gialla – cortometraggio muto del 1913 diretto da Émile Chautard
 Il mistero della camera gialla – film muto del 1919 diretto da Émile Chautard
 Il mistero della camera gialla – film del 2003 diretto da Bruno Podalydès